Гедео́новка — посёлок в Смоленском районе Смоленской области России. Население — 812 жителей (2007). Расположен в западной области в 4 км к востоку от городской черты Смоленска, на автодороге  Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов.

Входит в состав Корохоткинского сельского поселения. Улицы: Полевая, Мира.

Экономика 
Смоленская областная клиническая психиатрическая больница, АЗС.

Достопримечательности 
 Обелиск на братской могиле 5000 граждан СССР, казнённых гитлеровцами в 1942-1943 годах.

Администрация психиатрической больницы расположена в здании церкви. На фасаде имеется иконостас из мозаики «Дева Мария с младенцем». Здание построено в 1901—1905 годах.

Под  больницей имеется система подземных ходов ведущих к зданиям ( в настоящее время частично разрушена и затоплена водой), а также несколько выходов за территорию больницы.

Интересные факты 
У жителей Смоленской области название посёлка ассоциируется с находящейся в нём психиатрической клиникой. В связи с этим название посёлка является своего рода синонимом дома для душевнобольных: «отправить в Гедеоновку (Гадиёновку)» — отправить в сумасшедший дом.

Ссылки 
 Гедеоновка/Энциклопедия Смоленской области

Населённые пункты Смоленского района (Смоленская область)